Il doppio del torneo di tennis Santiago Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Irakli Labadze e Dušan Vemić che hanno battuto in finale Joan Balcells e German Puentes-Alcaniz 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Gastón Etlis /  Martín Rodríguez (primo turno)
 Joan Balcells /  German Puentes-Alcaniz (finale)

 Antonio Prieto /  Alexandre Simoni (primo turno)
 Mariano Hood /  Sebastián Prieto (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Santiago Challenger 2000